Süleyman is de Turkse schrijfwijze voor de islamitische profeet Suleyman en kan verwijzen naar:
 Süleyman I, sultan van het Ottomaanse Rijk (1520-1566)
 Süleyman II, sultan van het Ottomaanse Rijk (1687-1691)